Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg
Eloise (single) een single gezongen door Barry Ryan
Eloise (2017), Amerikaanse film uit 2017
Éloise, gemeente in Frankrijk